Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as US Open (tenisz) női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az amerikai Sloane Stephens, aki azonban ezúttal a negyeddöntőn nem jutott túl. A világranglistát vezető Simona Halep meglepetésre már az első körben kiesett. Az open era történetében ez volt az első alkalom, hogy a US Openen az első kiemelt már az első fordulóban búcsúzni kényszerült. Ennek ellenére Halep a torna végeredményétől függetlenül megőrizte első helyét a világranglistán.

A győzelmet a japán Ószaka Naomi szerezte meg, aki a döntőben 6–2, 6–4-re győzött Serena Williams ellen. Ószaka Naomi ezzel a tenisztörténet első japán Grand Slam-győztese lett.

A világranglistán elfoglalt helyük alapján a főtáblán Magyarországot Babos Tímea képviselte, aki az első fordulóban kapott ki az orosz Darja Kaszatkinától. A selejtezőben Stollár Fanny indulhatott, de a 2. körben vereséget szenvedett a korábbi világranglista 2. helyezett Vera Zvonarjovától.

Kiemelések

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla és eredmények
A selejtező eredményei

N1